Jean-Pierre Fiala (Yaoundé, 22 de abril de 1969) é um ex-futebolista profissional camaronês, meio-campo, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Camarões
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Naturais de Iaundé